Вариативность процесса — характеристика процесса, определяющая степень его склонности к отклонениям от предопределённого протекания. Чем вариативность процесса меньше, тем ближе он к идеальному процессу, так как, при постоянно повторяющемся по определённой схеме процессе, потребитель выхода процесса получает продукт заданного качества.

Сопряжённые методы изменения, контроля, оценки и управления вариативностью процессов 
Контроль и управление вариативностью процесса может осуществляться с помощью контрольных карт, например с помощью контрольной карты Шухарта.

Для контроля и управления вариабельностью в области качества могут применяться семь инструментов контроля качества:
 Контрольная карта
 Диаграмма Парето
 Гистограмма
 Контрольный лист
 Диаграмма Исикавы
 Расслоение (стратификация) 
 Диаграмма рассеяния

Одной из методик снижения вариативности процесса является метод Шесть Сигма.

Добавление эффекта снижения вариативности процесса в производстве частично достигается применением методов 5S.

Изменения в процессах связанные с принципами SMED снижает вариативности процессов связанных со временем протекания процессов.

Для снижения вариативности процессов связанных с поломками и выходом из строя технологического оборудования полезно налаживание системы TPM на производстве.

Вариативность процессов в связанных последовательных процессах может иметь накопительные эффекты. Это связано с тем что каждый последующий процесс в цепочке взаимосвязанных процессов имеет зависимость от вариативности всех предыдущих процессов, причём самое сильное влияние будет иметь вариативность того предшествующего процесса, который в вариативности имеет наибольшее отклонение. Эти моменты следует наиболее серьёзно учитывать и рассматривать в процессах поточного производства.

Ссылки 
• Мура, как вариативность процессов в производственной системе

Примечания 
• Существует мнение, что без систематической организации контроля и управления вариативностью процессов поточное производство никогда не сможет стать бережливым производством.

Бережливое производство
Управление качеством
Управление процессами
Системная инженерия